R. c. Gauthier est le nom de deux arrêts de principe de la Cour suprême du Canada en droit pénal. 

R. c. Gauthier (1975), concernant la preuve sur le voir-dire dans un procès devant juge seul 
R. c. Gauther (2013), concernant la défense d'abandon d'intention à une participation criminelle 

Arrêt de la Cour suprême du Canada